Aschermittwoch bezeichnet:
 Aschermittwoch, Tag des Beginns der Fastenzeit
 Aschermittwoch (1921), deutscher Spielfilm von Otto Rippert 
 Aschermittwoch (1925), deutscher Spielfilm von Wolfgang Neff 
 Aschermittwoch (1929), amerikanischer Spielfilm von Lewis Milestone 
 Aschermittwoch (1931), deutscher Spielfilm von Johannes Meyer 
 Aschermittwoch (1958), mexikanischer Spielfilm von Roberto Gavaldón 
 Aschermittwoch (1983), jugoslawischer Spielfilm von Igor Prah 
 Aschermittwoch (1989), deutscher Dokumentarfilm von Lew Hohmann
 Aschermittwoch (2007), deutsch-französischer Spielfilm von Ileana Cosmovici 

Siehe auch:

 Aschermittwoch der Kabarettisten
 Aschermittwoch der Künstler
 Politischer Aschermittwoch
 Am Aschermittwoch ist alles vorbei